

Persone
 Eliza Swenson, nome d'arte di Victoria Mazze (1983) – attrice, scenografa e cantante statunitense
 Inga Swenson (1932) – ex attrice statunitense
 Karl Swenson (1908-1978) – attore statunitense di origini svedesi
 May Swenson (1913-1989) – poetessa, drammaturga e traduttrice statunitense
 Robert Swenson, noto con lo pseudonimo di Jeep Swenson (1957-1997) – wrestler, attore e pugile statunitense
 Will Swenson (1973) – attore e cantante statunitense, noto soprattutto come interprete di musical